YSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sachs Harbour (Territori del Nord-Ovest) (Canada)